Burg 30 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Burg 30 in Burghausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Burghausen
 Burg 30 (Ennepetal)